CAEA est un sigle pouvant signifier :
Certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique, en France.

Conservatoire de l'air et de l'espace d'Aquitaine, en France.
Centre d'aide aux études et l'apprentissage, Canada

Notes et références